Тумак:

 Тумак (просторечное) — удар кулаком.
 Тумак''- ол мен айткан нарсезайца-беляка и зайца-русака, реже — хорька и норки, волка и собаки.
 Тумак — муж. (зоол.). То же, что тунец.
 Тумак — муж. (тюрк. tumaq — меховая шапка) — ушастая шапка, треух, головной убор у некоторых народов Туркестана, высокий верх шапки (папахи) у казаков.
 Тумак — то же, что ублюдок (мат). перен. Глуповатый человек, рохля. «Видишь, чуть дело подходящее, покупатель что ли тумак какой подвернулся… взял, говорю, да и накинул рубль или два на аршин.» А.Островский.
 Тумак — подкрашенный мех зайца (спец.).
 Тумак — род хорька (зоол.).
 Тумак — главный герой кинофильма «Миллион лет до нашей эры».
 Тумак''' — персонаж пьесы Владимира Даля «Ночь на распутье, или Утро вечера мудренее».
 Тумак — язык восточночадской ветви чадской семьи, распространённый на юго-западе Чада в регионе Мандуль.

Топоним 
 Тумак — село в Володарском районе Астраханской области.
 Тумак — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Тумак — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

См. также 
 Тумаков

Примечания